The Nation ist der Titel verschiedener englischsprachiger Zeitschriften:
 The Nation (Vereinigte Staaten), älteste Wochenzeitschrift in den USA, gegründet im Jahr 1865
 The Nation (Pakistan) ist eine pakistanische Tageszeitung
 The Nation (Irland) war eine irische Zeitung
 The Nation (Thailand) ist eine thailändische Zeitung
 The Nation (UK) war eine Wochenzeitschrift im Vereinigten Königreich

The Nation ist der Name eines Landkreises (township):
 The Nation im kanadischen Ontario